Командный чемпионат мира по международным шашкам 1989 года проводился с 25 по 30 августа в Вероне, Италия Всемирной федерацией шашек (FMJD). Участвовали двенадцать команд трёх континентов. Победила команда СССР.

Результаты 
Турнир проводился в 6 туров. В каждой команде играли по 4 шашиста. За победу в каждой игре присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (5, 6, 7 и 8 очков) команде присваивалось 2 очка, за ничью (4:4) — 1 очко, за поражение 0 очков.

В скобках указано количество очков набранное во всех играх.

Составы команд 
 Алексей Чижов, Анатолий Гантварг, Александр Балякин, Вадим Вирный

 Сейду Сумаоро, Сулейман Бах, Мамаду Коне, Йосуф Кулибали

 Рышард Савчик, Марек Кучиньский, Войцех Долята, Леон Микулич

-2 Морено Манцана, Отелло Аффатати, Пьерлуиджи Перани, Гуалтеро Цорн 

 Владимир Каплан, Раймонд Сен-Фор, Franklin Pierre, Joseph Guichet

 Журден Бадер, Роберто Бьягианти, Фредерик Мишель , Stéphane Faucher

 Петер Ванбекбергенн, Оскар Ферпост, Стефан Михилс, Фернанд Марини

 Рауль Бубби, Микеле Боргетти, Гвидо Бадиалли, Эухенио Гариста

-3 Франческо Лапорта, Даньеле Берте, Чиро Фиерро, Серджо Спеконья

 Ян Седлачек, М. Марек, Kamil Stracanek, Мирослав Станек

 Ян Каземир, Даниэль Боф, Alain Mouchet, A. Floras

 Миленко Лепшич, Владимир Рейц, Любан Дедич, Зоран Шантек

Ссылки 
 WC Countryteams Verona 1989 
 Архив журналов «Шашки»  1990 №9 с.1-3